El nombre condado de Houston se puede referir a cinco divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Houston, en el estado de Alabama;
 el condado de Houston, en el estado de Georgia;
 el condado de Houston, en el estado de Minnesota;
 el condado de Houston, en el estado de Tennessee; y
 el condado de Houston, en el estado de Texas.